

Biologia 
Pili – appendici proteiche filamentose che si ritrovano sulla superficie di alcune cellule batteriche

Geografia 
Pili – municipalità delle Filippine capoluogo della Provincia di Camarines Sur

Persone 
Mauro Pili (1966) – politico italiano
Paolo Pili (1891-1985) – politico italiano
Pili – re del Regno di Alo, a Futuna, nell'Oceano Pacifico